Ulica Farna w Bydgoszczy
 Ulica Farna w Piotrkowie Trybunalskim

Farna